Spielman ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Spielman (* 1979), australischer Schauspieler
 Daniel Spielman (* 1970), US-amerikanischer Mathematiker und Informatiker
 Lori Nelson Spielman (* 1961), US-amerikanische Schriftstellerin
 Rick Spielman (* 1962), US-amerikanischer Football-Funktionär
 Ron Spielman (* 1964), deutscher Sänger, Gitarrist und Komponist

Siehe auch:
 Spielmann (Begriffsklärung)
 Speelman